

Astronomia 
P5 – quinto satellite naturale di Plutone

Codici 
 P5 – codice vettore IATA di AeroRepublica

Informatica 
 P5 – nome in codice della versione originale del microprocessore Pentium

Musica 
 P5 – sigla dei Pizzicato Five, gruppo musicale Shibuya kei giapponese